Come Tomorrow — девятый студийный альбом американской рок-группы Dave Matthews Band, выпущенный 8 июня 2018.

История

Запись альбома велась между концертными турами в студиях Сиэтла, Лос-Анджелеса и Шарлотсвилла, с несколькими продюсерами, включая John Alagia, Mark Batson, Rob Cavallo и Rob Evans.

В июне 2018 года Come Tomorrow дебютировал на первом месте американского хит-парад Billboard 200 с тиражом 292,000 альб. эквивал. единиц (включая 285,000 истинных продаж), что стало лучшим показателем продаж за неделю для любого рок-альбома за последние 4 года. Также диск стал 7-м альбомом группы на позиции № 1 в США.

Список композиций 
Трек-лист альбома был анонсирован 2 мая 2018 года. Все песни были написаны  Дэйвом Мэтьюсом, кроме специально указанных

Участники записи 
Dave Matthews Band
 Картер Бьюфорд — ударные, вокал
 Jeff Coffin — саксофон
 Стефан Лессард — бас-гитара
 Дэйв Мэттьюс — вокал, акустическая гитара, электрогитара
 Tim Reynolds — электрогитара
 Rashawn Ross — трумпетист

Дополнительные музыканты
 Брэнди М. Карлайл — бэк-вокал на «Come Tomorrow»
 Лерой Мур — саксофон на «Can’t Stop» и «Idea of You»
 Buddy Strong — орган на «Black и Blue Bird»
 Butch Taylor — фортепиано на «Can’t Stop», «Come On Come On» и  «Idea of You»
 Бойд Тинсли — скрипка на «Idea of You»

Чарты

Примечания

Ссылки 
 She. youtube.com
 Samurai Cop (Oh Joy Begin). youtube.com

Альбомы RCA Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Гленом Баллардом
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Dave Matthews Band
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums